The End bezeichnet:
 The End (Album), ein Musikalbum der Sängerin Nico aus dem Jahr 1974
 The End (Kurzfilm), ein computeranimierter Kurzfilm von Chris Landreth aus dem Jahr 1995
 The End (The-Beatles-Lied), ein Lied der Beatles aus dem Jahr 1969
 The End (The-Doors-Lied), Song der Band The Doors, Soundtrack des Films Apocalypse Now
 The End (Club), ein Nachtclub im Londoner Theaterviertel West End
 The End (Band), kanadische Mathcore-Band
 The E.N.D., Album der Black Eyed Peas aus dem Jahr 2009

Siehe auch:
 Ende
 Das Ende